Lubuk Napal (Pauh), een plaats in Indonesië
Lubuk Napal (Rambah Samo), een plaats in Indonesië
Lubuk Napal (Tabir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing